José Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* José Ribeiro (Ruderer) (* 1963), brasilianischer Ruderer
 José Ribeiro e Castro (* 1953), portugiesischer Jurist und Politiker, MdEP
 José Afonso Ribeiro TOR (1929–2009), Prälat von Borba
 José António de Melo Pinto Ribeiro (* 1946), portugiesischer Jurist und Politiker
 José Joaquim Ribeiro (1918–2002), portugiesischer Bischof von Dili
 José de Freitas Ribeiro (1868–1929), portugiesischer Fregattenkapitän, Politiker und Premierminister
 José Rodolfo Pires Ribeiro (Dodô; * 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dodô (Fußballspieler, 1992)
 José Ronaldo Ribeiro (* 1957), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof